Jan Hendriks (politicus), Eerste Kamerlid dat zich in 1995 van het AOV afsplitste en als eenmansfractie verderging.
Theo Hendriks (Tweede Kamerlid), Tweede Kamerlid dat in 1994 uit het AOV gezet werd en als eenmansfractie verderging.